Podhradie (en slovaque : « village sous le château ») est un toponyme pouvant désigner plusieurs communes de Slovaquie :
 Podhradie, commune du district de Martin dans la région de Žilina ;
 Podhradie, commune du district de Prievidza dans la région de Trenčín ;
 Podhradie, commune du district de Topoľčany dans la région de Nitra ;
 Hričovské Podhradie, commune du district de Žilina dans la région de Žilina ;
 Košecké Podhradie, commune du district d'Ilava dans la région de Trenčín ;
 Krásnohorské Podhradie, commune du district de Rožňava dans la région de Košice ;
 Plavecké Podhradie, commune du district de Malacky dans la région de Bratislava ;
 Spišské Podhradie, ville du district de Levoča dans la région de Prešov ;
 Uhrovské Podhradie, commune du district de Bánovce nad Bebravou dans la région de Trenčín ;
 Vršatské Podhradie, commune du district d'Ilava dans la région de Trenčín ;
 Zemianske Podhradie, commune du district de Nové Mesto nad Váhom dans la région de Trenčín.